Jean-François Hennequin (1774-1832), militaire français sous l'Empire
 Jean-François Hennequin (1772-1846), homme politique belge, gouverneur de la province de Limbourg (1831-1834)